

Persone
 Gregor Aichinger (1564 ca.–1628) – musicista tedesco
 Heribert Aichinger (1903-1985) – attore austriaco
 Hermann Aichinger (1885-1962) – architetto austriaco
 Ilse Aichinger (1921-2016) – scrittrice austriaca

Sport
 Clube Atlético Hermann Aichinger – squadra brasiliana di calcio